Prosperity ("prosperità" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Prosperity – film del 1932 diretto da Sam Wood
 Prosperity – serial tv del 2007

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Prosperity – città della Contea di Newberry, Carolina del Sud
 Prosperity – census-designated place della Contea di Raleigh, Virginia Occidentale

Televisione 
 Prosperità (Prosperity) – episodio di Kings